Фудзії Такуро  (, 21 квітня 1985) — японський плавець, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
Досьє на sport.references.com 

Японські плавці
Бронзові олімпійські медалісти з плавання
Срібні олімпійські медалісти з плавання
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2008
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2012
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2016
Бронзові призери Азійських ігор
Срібні призери Азійських ігор
Призери з плавання чемпіонатів світу з водних видів спорту
Призери Азійських ігор з плавання
Японські срібні олімпійські медалісти
Японські бронзові олімпійські медалісти
Плавці батерфляєм
Плавці вільним стилем